

Codici 
 VIZ – codice vettore ICAO di Aerovis Airlines

Fumetto 
 Viz – fumetto britannico pubblicato a partire dal 1979
 Viz Media – casa editrice statunitense specializzata in manga e anime

Altro 
 viz. – vale a dire, cioè
 Viz – videogioco del 1991